Товстівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Товстівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Товстівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район